Plusieurs villes ou communes possèdent une rue d'Alsace-Lorraine, une avenue d'Alsace-Lorraine, un boulevard d'Alsace-Lorraine ou cour d'Alsace-Lorraine :

 Rue d'Alsace-Lorraine, à Ixelles ;

 Avenues
 Avenue Alsace-Lorraine, à Grenoble ;

 Boulevards
 Boulevard d'Alsace-Lorraine, au Perreux-sur-Marne ;
 Boulevard Alsace-Lorraine, à Rosny-sous-Bois ;

 Rues
 Rue d'Alsace-Lorraine, à Lyon ;
 Rue d'Alsace-Lorraine, à Nice ;
 Rue d'Alsace-Lorraine, à Orléans ;
 Rue d'Alsace-Lorraine, à Paris ;
 Rue Alsace-Lorraine, à Rouen ;
 Rue Alsace-Lorraine, à Saintes ;
 Rue d'Alsace-Lorraine, à Toulouse ;
 Rue d'Alsace-Lorraine, à Vesoul ;

cour
 cour d'Alsace-Lorraine, une voie privée du 12e arrondissement de Paris.

Alsace-Lorraine
Alsace-Lorraine Rue
Toponyme évoquant l'Alsace